Le thème Lego Espace représente des astronautes et des vaisseaux spatiaux. Il a été introduit en 1978. L'Espace était un des thèmes les plus expansifs dans l'histoire de Lego et a contenu plus de 200 jeux individuels. Il a été commercialisé sous la bannière Legoland jusqu'à 1991. Le nom de la bannière a été changé en Lego System en 1992.

Le thème Lego Espace a été délaissé pour laisser la voie au Lego Star Wars en 1999 mais il a fait des apparitions diverses en 2001 et 2007-2008 avant le retour en 2009 avec Space Police (III). En 2011, le thème est remis d'actualité avec néanmoins une courte pause en 2014, puis un arrêt dès l'année suivante.

Évolution dans le temps des thèmes Lego Espace

Période 1978-1987

Période 1987-2000 
Cette période correspond au découpage en trois ensembles du thème Lego Espace: les méchants, les civils et les gentils. Au cours de cette période 14 thèmes furent développés: 4 pour les méchants, 5 pour les civils et 5 pour les gentils.

Méchants 
Pour les méchants les quatre thèmes développés furent:
 Blacktron (I) entre 1987 et 1990,
 Blacktron (II) entre 1991 et 1993,
 Spyrius entre 1994 et 1996,
 UFO entre 1997 et 1998.

Blacktron (I, 1987-1990) 
Il s'agit du premier ensemble cohérent et réellement thématisé de Lego Espace. Les couleurs des infrastructures et véhicules de la gamme Blacktron sont le noir et le jaune pour les éléments plein, et jaune et rouge pour les éléments transparents.

Les véhicules Blacktron incluaient le Robot (édité en 1988), le Véhicule d'exploration (édité en 1987 uniquement aux États-Unis, puis en 1988 pour le reste du Monde), Patrouilleur de la galaxie (édité en 1987 uniquement aux États-Unis, puis en 1988 pour le reste du Monde) et le Croiseur spatial (édité en 1987 uniquement aux États-Unis, jamais commercialisé en Europe).

La base était la Base de contrôle (édité en 1988).

Pour clarifier, le terme Blacktron fait souvent référence à la gamme Blacktron I, que Lego a réédité en 1991 sous le nom Blacktron II. Tandis que la gamme Blacktron s'arrêta officiellement en 1988, le Meteor Monitor fut réédité en 1990. Si l'on prend en considération que la gamme Blacktron II a une combinaison de couleur légèrement différente, le Meteor Monitor peut-être considéré comme une phase intermédiaire entre les deux gammes de Blacktron.

Blacktron (II, 1991-1993) 
En 1991 la gamme Blacktron fut complètement transformée: les non-couleurs noir et blanc, pour les briques, et la couleur vert néon, pour les parois vitrées, caractérisèrent les bâtiments, les personnages et véhicules.

L'interchangeabilité créative mais hasardeuse de Blacktron I fut également remplacée par des cockpits sphériques raffinés et plus uniformes (plus visible sur ce lien), qui peuvent être interchangés sans difficultés entre les vaisseaux. À la déception des amateurs de Lego, toutefois, seuls quatre ensembles sur les onze en disposaient (il s'agit du Centre d'espionnage Blacktron, du Radar mobile Blacktron, du Vaisseau-espion Blacktron et du Raider Blacktron). Certains amateurs de la gamme furent également déçus par la prolifération de petits véhicules (c'est-à-dire moins de 50 éléments) qui donnèrent à la gamme Blacktron II l'impression d'être plus un réarrangement de la gamme Blacktron I qu'une gamme innovante.

Les véhicules Blacktron I incluaient le Radar mobile Blacktron et le Vaisseau-espion Blacktron (tous deux édités en 1991).

La base était le Centre d'espionnage Blacktron (éditée en 1991).

Si l'on se réfère à l'histoire officielle, les Blacktron sont des voleurs, toujours en train de dérober la technologie des M:Tron. La Police de l'espace (Space Police I et Space Police II) fut incapable de les arrêter jusqu'en 1993. Cette année de l'histoire, les Blacktrons tentèrent de dérober la technologie de la Planète de glace (Ice Planet 2002), et furent facilement capturés du fait que leur équipement n'était pas efficace dans le froid extrême de cet environnement.

Spyrius (1994-1996) 
Rouge et noir avec des cockpits bleus, le monde des Spyrius semble être une lune aussi désertique que désolée faite de cratères. Les Spyrius reprirent le rôle des méchants de la thématique de l'Espace tenu jusqu'ici par les Blacktrons. Il s'agissait d'un groupe d'espions cherchant à s'emparer de toutes les technologies et données intéressantes. La preuve officielle d'une offensive des Spyrius contre les Unitrons est donnée dans les images des  et  du catalogue de 1994. Les clips commerciaux font également état d'une attaque massive des Spyrius contre le monorail.

Ce thème de neuf ensembles fut le premier à présenter des personnages robots.

Les véhicules Spyrius incluaient le Saucer Scout et le grand Saucer Centurion (tous deux édités en 1994): on peut relever qu'à l'instar de son homologue Unitron, le Star Hawk II, ces véhicules sont beaucoup moins grands que les vaisseaux des précédents thèmes de l'espace.

La base était le Lunar Launch Site (édité en 1994).

Le thème incluait également deux véhicules robot, le Recon Robot et le Robo-Guardian (tous deux sortis en 1994).

Alors que la gamme Spyrius s'acheva officiellement en 1996, le Surveillance Scooter (édité en 1995) fut réédité en tant que Space Jet en 1999.

UFO (1997-1998) 
UFO fut la première gamme Lego à proposer des personnages à l'apparence d'extraterrestres plutôt que d'humains. Tous les personnages UFO furent des cybernétiques dans la nature, et la gamme proposait deux personnages complètement robot (le rouge était censé être Andy le droïde, le frère du robot Ann, qui avait été volé aux Exploriens), et, comme l'indique leur nom, beaucoup de leurs vaisseaux spatiaux sont composés d'éléments en forme de soucoupes ou de demi-soucoupes. Cette gamme possède la plus petite proportion de véhicules terrestres par rapport aux véhicules volants (deux contre neuf) de toutes les gammes Lego Espace édité avant et depuis. UFO fut également la première gamme à introduire ce qui est depuis devenu un produit de base des gammes Lego System en général: de grandes pièces utilisées pour fournir des effets (tels que des courbes) qui auraient été difficiles à obtenir avec les pièces Lego traditionnelles.

Les vaisseaux UFO incluaient le Warp Wing Fighter et le grand vaisseau Interstellar Starfighter (tous les deux édités en 1997).

La gamme ne proposait pas de base spatiale, cependant quand la petite soucoupe était détachée de la coque principale de l’Alien Avenger (édité en 1997) la partie inférieure pouvait se convertir en centre de commandement.

Civils 
Pour les civils les thèmes développées furent:
 Futuron entre 1987 et 1991,
 M:Tron entre 1990 et 1993,
 Ice Planet 2002 entre 1993 et 1996,
 Exploriens entre 1996 et 1998,
 Insectoids entre 1998 et 2000.

Futuron (1987-1991) 
Reprenant les caractéristiques de la gamme l'Espace Classique en héritant de ces couleurs bleu et blanc, Futuron décrit une austère colonie déjà tourmentée à la surface d'un corps planétaire, probablement la Lune. Ces personnages sont de différentes couleurs (rouge, bleu, jaune et noire), mais tous partagent le même uniforme (une fermeture éclair croisant de la hanche gauche à l'épaule droite, avec de la couleur pour la partie supérieure du corps et du blanc pour la partie inférieure) ainsi que des visières bleu transparentes à leur casque.

Au lieu d'un grand vaisseau, la gamme fut centrée autour du Trans-Galaxie-Express, qui présentait un système de train électrique fonctionnant sur batterie et une vingtaine d'éléments de pistes.

Les véhicules Futuron incluaient le Triple vaisseau modulable (édité en 1987) et le Trans-Galaxie-Express (édité en 1988). La base fut la Base satellite avec ascenseur (éditée en 1987).

Bien que non officiellement attaché à la gamme Futuron, le Laboratoire spatiale Polaris I, mentionnée dans la partie Classic Space, est souvent considérée comme une base Futuron vu qu'elle fut éditée au même moment et qu'elle partageait avec la gamme les couleurs et leurs formes, peut-être une allusion au fait que les gammes Classic Space et Futuron sont les parties d'un même ensemble.

M:Tron (1990-1993) 
Dans un effort pour améliorer l'interactivité de ses ensembles, Lego introduisit des aimants avec la nouvelle gamme de l'univers de l'Espace, les M:Tron, qui reprirent le rôle des civils jusqu'ici tenu par la gamme Futuron. Les véhicules de cette gamme, qui se distinguaient par le rouge vif de leurs coques, le gris net des infrastructures et le vert néon de leurs baies vitrés, étaient principalement consacré à la prospection minière de ressources précieuses. Ils présentaient très souvent infrastructures semblables à des grues équipées d'aimants afin de déplacer les petites cargaisons et les boites de stockage. Malheureusement ces boites n'étaient en général pas interchangeables. Les personnages étaient équipés de pantalons blancs, de hauts rouges avec au centre le logo M, et un casque noir équipé d'une visière de couleur vert néon.
Les véhicules de la gamme M:Tron incluaient le Croiseur d'intervention et l'Unité d'intervention (tous les deux édités en 1990).
M:Tron fut la première grande gamme à ne pas inclure une base de n'importe quelle sorte: tous les ensembles étaient des véhicules. Elle fut également la dernière gamme Lego à arborer la bannière de Legoland. Lego System fut le nom utilisé à partir de 1992.
À la différence des thèmes précédents, les ensembles M:Tron ne semblèrent pas être fait pour le combat, comme les gentils et les méchants. À noter également que les noms Britanniques des ensembles, bien que n'étant pas aussi accrocheurs et poussés dans la description que leurs équivalents américains, donnèrent aux véhicules une image clairement orientée vers la recherche et le secours.

Ice Planet 2002 (1993-1996) 
Ice Planet reprit le rôle des civils de l'univers de l'Espace, comme cela est rappelé par les emblèmes similaires de leurs uniformes et de leurs vaisseaux. Cette gamme présentait de nouveaux éléments tels qu'un univers différent des précédents (une planète de glace, doublé de Cristaux sur certaines boites), des skis (à la fois pour les équipages et les véhicules), des cockpits et des tronçonneuses de couleur orange néon brillant. Pour convenir au thème de l'univers cernés par les glaces, la plupart de leurs véhicules étaient des engins de surface: plusieurs de ces petits véhicules présentaient des antennes paraboliques.
Les véhicules de la gamme Ice Planet 2002 incluaient Le Lanceur de Satellite et Le Croiseur Intergalactique (tous les deux édités en 1993).
Rétrospectivement la gamme est souvent considérée comme étant l'une des meilleures de toute l'histoire de Lego Espace.
La base fut La base de contrôle (éditée en 1993). Les trois ensembles incluaient des fusées de type Apollo.
Bien que la gamme Ice Planet s'arrêta en 1994, le Snow Scooter (édité en 1994) fut réédité en tant que Space Diver en 1999.

Exploriens (1996-1998) 
Revenant aux blanc net et au cockpits bleu transparent de Futuron (collant ainsi à la thématique de leur rôle de civils), la gamme Exploriens est connue pour son utilisation de grandes et ouvertes (quelques fois rachitiques) structures et d'éléments de décoration spéciaux (par exemple, des autocollants olographes en feuille de métal pour les écrans de contrôle). Les Exploriens étaient à la recherche, évidemment étant donné leur nom, de fossiles, certaines plaques plates contenaient des images triples: une en blanc, pour le blanc de l'œil; une en bleu, pour la vue à travers les scanners rouges transparents pour ; et une en rouge, pour la vue à travers les scanners bleus transparents.
Elle fut la seconde gamme de l'Espace à inclure des personnages robots, et elle fut également la seconde gamme de l'Espace à inclure un personnage féminin, un robot appelé Ann le Droïde.
Les véhicules Exploriens incluaient le Scorpion Detector et le grand Explorien Starship (tous les deux édités en 1996).
La base fut l'Android Base (éditée en 1996). Une mini-base fut aussi inclut, le Nebula Outpost (édité en 1996).

Insectoïdes (1998-1999) 
Cette gamme fit apparaître la seconde espèce extraterrestre, les Insectoïdes furent des cyborgs humanoïdes particulièrement intéressés par l'énergie des orbes ce qui incluait des autocollants magnétiques qui pouvaient ainsi, grâce à ces aimants attachés aux crânes, les soulever.
De manière prévisible, les Insectoïdes utilisaient un nombre d'éléments conçus pour leur donner l'aspect de composant d'insectes, en particulier en ce qui concernait les jambes et les ailes.
Les personnages étaient des êtres cybernétiques, et la troisième gamme de Lego Espace à avoir un personnage féminin, Gypsy Moth, aussi connu comme la Reine. Cette gamme présentait aussi des robots, utilisant même le casque des robots de la gamme Spyrius.
Les Insectoïdes auraient été conçus au départ pour être les adversaires des Rocks Raiders, mais le concept aurait été supprimé à l'étape du projet (1).
Les véhicules Insectoïdes incluaient le Bi-Wing Blaster et le Celestial Stinger (tous les deux édités en 1998).
La base fut la mobile et à l'apparence d'insecte Arachnoid Star Base (1998).

Gentils 
Pour les gentils les thèmes développées furent:
 Space Police (I) entre 1989 et 1991,
 Space Police (II) entre 1992 et 1993,
 Unitron entre 1994 et 1996,
 Roboforce entre 1997 et 1998.

Space Police (I, 1989-1991) 
En 1989, Lego prit une importante décision concernant le scénario. Les Blacktrons, opérant précédemment dans un vide moral, furent désormais désignés en tant que méchants de l'Espace Lego; pour s'opposer à eux et défendre les Futurons d'eux fut lancée la gamme Space Police, une série de personnages gentils dont les appareils étaient noir, bleu avec des éléments transparents rouges.
Il s'agissait d'obtenir une continuité dans les thèmes de l'Espace avec des méchants, des gentils et des civils.
La gamme réintroduisit l'idée de systèmes modulables à de petites, mais aussi à de grandes, échelles. 
La gamme présentait trois vaisseaux spatiaux, deux véhicules roulant et une base spatiale terrestre. Tous les ensembles, à l'exception de la Patrouille de Police Spatiale, étaient équipés de cellules de police, pourvu avec un prisonnier Blacktron.
Ces cellules identiques d'un ensemble à un autre et pouvaient facilement être échangées entre les véhicules. Cette gamme a marqué le début de la plus grande période de succès de l'Espace Lego, et est l'une des gammes les plus appréciées des collectionneurs.
Les véhicules de Space Police incluaient la Patrouille de  l'espace et son 4×4 et Croiseur Galactique (tous les deux édités en 1989).
La base fut la Space Lock-Up Isolation Base (édité en 1989 uniquement aux États-Unis).
Le terme Space Police fait souvent référence à Space Police I ainsi qu'à Space Police II qui fut lancé par Lego en 1992.

Space Police (II, 1992-1993) 
Cette gamme fut la seconde à recevoir une transformation, pour être complètement remodelée avec l'adoption du noir et du gris, pour le coques des véhicules, du rouges pour les structures (antenne, canon laser, poignée) et du vert pour fenêtres des cockpits. La standardisation des cellules fut conservées, toutefois seuls trois véhicules furent conçus pour en recevoir. La gamme a aussi été privée d'une installation permanente comme la Space Lock-Up Isolation Base (éditée en 1989 uniquement aux États-Unis) de la gamme Space Police I
Ce fut également la toute première gamme de Lego de l'Espace à remplacer le sourire standard des visages de personnages par des têtes plus complexes d'une point de vue graphique (dans ce cas, le visage fut augmenté par une frange de cheveux, une oreillette électronique et un micro-casque).
Finalement les vaisseaux de la gamme Space Police furent surtout connus pour avoir été sous-armés : plusieurs véhicules ne présentaient aucun armement manifeste (tel Le Commandant de la Police de l'Espace dont le pilote portant épaulette est armé seulement d'un pistolet laser portable qui pourrait en réalité être un mégaphone) et pour les ensembles qui en présentaient, cela consistait seulement en deux petits armements montés de part et autre des cockpits (ce qui concernait également le plus puissant des vaisseaux composés de plusieurs modules de la gamme, Le Commando Police).
Toutefois, ce constat est relativisé, du fait que le sous-armement a également concerné la gamme de leurs adversaires, les Blacktron II. Sachant cela, il est plausible que Lego, conformément à sa politique de ne pas produire de jouets à connotation guerrière, ait décidé de désarmer ces deux gammes par définition en conflit.
Les véhicules de la gamme Space Police II incluaient Le Chasseur de la Police et Le Commando Police (tous les deux édités en 1992). La gamme n'a jamais proposé de base.
Bien que la gamme se termina officiellement en 1993, le Starion Patrol (édité en 1993) fut réédité en 1999 en tant que Space Police Car.

Unitron (1994-1996) 

Reprenant le rôle des gentils tenus jusqu'à présent par la gamme Space Police II, la gamme Unitron était sur une thématique plus militaire que sa prédécesseur. Elle présentait également des éléments dont la ligne était inspirée par la gamme Futuron, tel que cela était évoqué par le grand système de monorail propulsé par des batteries de . La gamme reprenait l'interchangeabilité Lego sous la forme de cockpits petits et brillants qui pouvaient s'attacher sur le devant ou le dessus des véhicules.

Les fans ont regretté le peu de constructions de cette série : seulement quatre modèles, et même un seul distribué dans certains pays, le monorail.

De plus, les textes du catalogue comme les publicités télévisées faisaient plus d'Unitron les victimes de Spyrius que des combattants capables de les arrêter.

Les deux véhicules de la gamme Unitron furent le Crater Cruiser et le Star Hawk II (tous les deux édités en 1995) : les deux véhicules faisaient la moitié de la taille des plus grands vaisseaux des autres gammes de l'Espace).
La base fut la Space Station Zenon (éditée en 1995).
Le système de monorail fut le Monorail Transport Base (édité en 1994): cet ensemble fut le dernier monorail Lego à être édité.

Roboforce (1997-1998) 
Une autre gamme à quatre ensembles reprit le rôle des gentils: il s'agissait de la gamme Roboforce qui présentait de grands robots variés avec des lignes et des différentes différentes.
La classe Orange présentait une sorte de patrouille de police avec de fonction de secours composés de personnages humanoïdes robots, équipés de pinces pour attraper les criminelles ou secourir les civils.
La tête de chaque robot fut aussi un petit vaisseau spatial qui pouvait être utilisé comme une unité de secours ou un véhicule secondaire.
La classe Verte présentait un thème plus militaire avec des robots à forme animal. Le Robot Raptor fut le l'unique ensemble à ne pas présenter un vaisseau spatial, alors que le petit vaisseau du Robo Master ressemblait fortement au vaisseau Star Hawk II de la gamme Unitron comme une sorte d'hommage à un ensemble apprécié des amateurs. Les robots de la gamme étaient renforcés par un disque robot secret qui  était une source d'énergie rectangulaire.
Pour la classe Orange le Robo Raider et le Robo Stalker (édité en 1997).
Pour la classe Verte le Robo Raptor et le Robo Master (édité en 1997).

Depuis 2000

Life on Mars (2001) 
Life on Mars est l'une des trois gamme de l'Espace avec à la fois des Extraterrestres et des Humains.
L'ensemble présente une coexistence pacifique entre les deux espèces à la surface de la planète Mars, et il a été prévu pour être présenté au public à moment de fort engouement autour de la planète et de la vie qui aurait pu y exister. Bien qu'inscrit dans une thématique futuriste, Life on Mars est la seule gamme autour de l'Espace dont la conception fut le plus inspiré (et coïncida) par des activités d'exploration spatiale réelles que n'importe quelle autre gamme de l'Espace.

Incorporant les nouvelles couleurs de sable rouge, vert et pourpre, la gamme ne fut pas plus colorée les précédentes ayant pour thème l'Espace. Le marron transparent (plus encore connu pour imiter le verre teinté) y fit ses débuts en tant qu'élément de vitre.

La base Martienne fut l'Aero Tube Hangar, et la base Humaine Solar Explorer, bien qu'elle n'ait pas les caractéristiques générales d'une base au sol, juste une navette et un petit véhicule d'exploration de la surface. L'Aero Tube Hangar fut particulièrement populaire auprès des amateurs comme tous les ensemble en rapport avec le thème.

Une fois la gamme arrêtée, l'Espace Lego fut inactif durant six années, étant à cette période remplacée par la très populaire et profitable gamme Lego Star Wars.

Mars Mission (2007-2008) 

 5616 Astronaute et son robot
 5617 Alien et son jet
 5619 Astronaute et son vaisseau spatial
 7644 Vaisseau multi missions MX-81
 7645 Tank à cristaux MT-61
 7646 Vaisseau espion Malien ETX
 7699 Véhicule de forage tout-terrain MT-101
 7697 Le tank à pinces MT-51
 7648 Unité de forage mobile MT-21
 7692 Vaisseau de reconnaissance MX-71
 7695 Vaisseau d'attaque Astro MX-11
 7647 Vaisseau transformable MX-41
 7694 Le véhicule tout-terrain MT-31
 7691 Vaisseau d'assaut Alien ETX
 7693 L'attaque Alien ETX

Space Police (III, 2009-2010) 

 8399 K9-Bot
 8400 Le speeder de l'espace
 5969 L'évasion de Squidman
 5970 Poursuite à moto
 5971 Le transport des lingots d'or
 5972 Le vol du canon de la police
 5973 Poursuite dans l'espace
 5974 Le vaisseau galactique

Lego City Espace (2011) 
Espace est une gamme de Lego City comprenant 5 sets dont un promotionnel.
 3365 Le buggy de l'espace ; 1 minifig
 3366 Le van du centre spatial et la fusée test ; 1 minifig
 3367 La navette spatiale ; 1 minifig
 3368 Le centre spatial ; 4 minifig
 30016 Le satellite (promotionnel) ; 1 minifig

Alien Conquest (2011-2012) 
Alien Conquest est un thème avec des extra-terrestres enlevant des minifig. Ils sont combattus par une brigade, l'ADU.

Galaxy Squad (2012-2013) 
Le thème Galaxy Squad commencé en 2012 a été poursuivi en 2013, dernière année de fabrication. Il y a 4 types de "gentils" en humains : les troupes bleues, oranges, rouges et vertes. Dans chaque boite on retrouve un méchant (un insecte et sa ou ses minifigs) qui ont toujours le même code couleur, mais pour les humains on ne retrouve qu'un type d'escadron différent, indiqué entre parenthèses. Le code couleur de l'escadron est également décliné sur la conception du véhicule. La liste est complète.
 30230 Le petit robot (oranges)
 30231 La mouche spatiale (verts)
 70700 L'essaim spatial (bleus)
 70701 L'intercepteur cosmique (bleus)
 70702 L'attaque de l'insecte (rouges)
 70703 La trancheuse d'étoiles (bleus
 70704 La défense spatiale (verts)
 70705 Le vaisseau insecticide (oranges)
 70706 la capture de l'araignée (bleus)
 70707 Le robot pulvérisateur (oranges)
 70708 L'insecte tranchant (rouges)
 70709 Le tank cosmique (bleus)

Lego City Espace (2015) 
Renouvellement de la gamme en . La nouveauté, est que dans deux sets (Ensemble de démarrage et Le centre spatial) l'on peut trouver une scientifique. 

 60077 Ensemble de démarrage de l'espace
 60078 La navette spatiale
 60079 Le transporteur d'avion
 60080 Le centre spatial

Lego Creator

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de gammes Lego
 Lego Star Wars

Liens externes 
  Site officiel
  Brickset

Espace
Produit lancé en 1978
Produit arrêté en 2001
Produit lancé en 2007
Produit arrêté en 2013
Produit lancé en 2015
Produit arrêté en 2015